Santuario di Santa Maria della Pace – chiesa di Lodi
 Santuario di Santa Maria della Pace – chiesa di Verona